Lista över tidningar från Sri Lanka

Nyhetsföretag

Många tidningar i Sri Lanka är ägda av regeringen genom Lakehouse Press. Upali Newspapers och Wijeya Newspapers är de två största privatägda tidningsföretagen på Sri Lanka.

Engelskspråkiga tidningar
 Daily News - statsägd, dagstidning
 The Sunday Observer - statsägd, veckotidning
 Daily Mirror - Wijeya-ägd, dagstidning
 he Sunday Times - Wijeya-ägd, veckotidning
 The Island - Upali-ägd, dagstidning
 The Sunday Leader privatägd, weekly

Singalesiska tidningar 
 Dinamina - statsägd, dagstidning
 Silumina - statsägd, veckotidning - största tidningen i Sri Lanka.
 Divaina - Upali-ägd, dagstidning
 Irudina - privatägd, dagstidning
 Lakbima - privatägd, dagstidning
 Lankadeepa - Wijeya-ägd, dagstidning

Tamilska tidningar
 Dinakaran - statsägd, dagstidning
 Thinakkkural - privatägd, dagstidning
 Uthayan - privatägd, dagstidning
 Virakesari - privatägd, dagstidning

Nyhetswebbsidor
 Lanka Business Online  - 24 timmar nyheter med fokus på ekonomi.
 Lanka Academic   - 24 timmar nyheter
 TAMILiNK   - En tamilsk människorätts portal
 Lanka Business - Business news update

Referenser

 Sri Lanka profile from BBC

Lankesiska tidningar
Sri Lanka